

Geografia

Austria 
 Mistelbach (o Mistelbach an der Zaya) – città nel distretto di Mistelbach (Bassa Austria)
 Distretto di Mistelbach – distretto amministrativo con capoluogo Mistelbach
 Mistelbach – ex comune ora frazione di Großschönau, comune nel distretto di Gmünd (Bassa Austria)
 Mistelbach bei Wels – frazione di Buchkirchen, comune nel distretto di Wels-Land (Bassa Austria)

Germania 
 Mistelbach – comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)